Gmina Polk (hrabstwo Benton)
 Gmina Polk (hrabstwo Bremer)